Niggemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Niggemann (* 1984), deutscher Musikproduzent und DJ
 Bodo Niggemann (* 1951), deutscher Allergologe und Pneumologe
 Elisabeth Niggemann (* 1954), Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)
 Johannes Niggemann (1898–1962), HGF der Handwerkskammer Hannover, Kommunalpolitiker (CDU) und Senator der Stadt Hannover
 Jürgen Niggemann (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Kai Niggemann (* 1972), deutscher Komponist, Produzent und Sounddesigner
 Karl A. Niggemann (* 1941), deutscher Unternehmen und Gründer des Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann & Partner GmbH 

Siehe auch:

 Niegemann